Département de Grand-Bassam är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Comoé, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i Région du Sud-Comoé